Никола́й Алекса́ндрович Матвие́нко (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Шахтёр (Донецк)» и сборной Украины.

Биография

Ранние годы 
Воспитанник Академии донецкого «Шахтёра», куда попал в возрасте 13 лет, и где его первым тренером был Владимир Леонидович Винниченко. С 2009 по 2012 год провёл 60 матчей и забил 6 мячей в чемпионате ДЮФЛ.

Клубная карьера 
20 марта 2013 года дебютировал за юношескую команду (до 19 лет) «горняков» в выездной игре против киевского «Динамо». За молодёжную команду (до 21 года) дебютировал 14 августа 2014 в выездном поединке против донецкого «Олимпика». В составе команды U-19 становился победителем, серебряным и бронзовым призёром чемпионата Украины среди юношеских команд (всего в котором за 3 сезона провёл 53 встречи и забил 4 гола), а также финалистом Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2014/15, сыграв, в том числе, в финальном матче турнира против команды лондонского «Челси».

22 августа 2015 года дебютировал за основную команду «Шахтёра» в выездном кубковом поединке против киевского «Арсенала», выйдя в стартовом составе, а 3 октября впервые сыграл в Премьер-лиге, снова выйдя в стартовом составе команды в домашнем матче против одесского «Черноморца». Свой дебют в чемпионате сам Николай прокомментировал следующим образом:

— Очень рад, что тренерский штаб доверил мне место в стартовом составе. Команда меня поддержала, все без исключения помогали. Тем не менее всё равно немного волновался. В целом нашли с Сашей Кучером взаимопонимание, он тоже мне подсказывал некоторые вещи по ходу матча. Саша опытный футболист, от него исходит уверенность. Мы страховали друг друга, как и должны действовать центральные защитники. Если кто-то один идёт вперёд, то другой остаётся сзади. Рад также, что нам сегодня удалось победить, не пропустив при этом мячей в свои ворота. В раздевалке поздравили друг друга и пожелали всем удачи в сборных.

Карьера в сборной 
В 2013 году провёл 6 встреч за юношескую сборную Украины (до 18 лет). С 2014 по 2015 год играл за юношескую сборную до 19 лет, в составе которой принял участие в финальном турнире чемпионата Европы 2015 года. В августе 2015 года впервые получил вызов в молодёжную сборную, за которую сыграл 11 августа в товарищеском матче с «Динамо-2», выйдя на поле во втором тайме. 8 октября был в заявке «молодёжки» на отборочную встречу Евро-2017 против Исландии, однако всю игру провёл на скамейке запасных, аналогично остался в запасе и 13 октября в отборочном матче против Франции. Был заявлен на выездной матч основной сборной Украины с Хорватией в рамках отбора на чемпионат мира 2018. Дебютировал в стартовом составе национальной сборной и провёл на поле все 90 минут. В этом матче украинцы проиграли со счётом 1:0. Следующую игру провел в стартовом составе отборочного тура ЧМ-2018 Украина-Финляндия. Украина одержала победу 2:1.

1 июня 2021 года был включен в официальную заявку сборной Украины главным тренером Андреем Шевченко для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года.

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 14 / забито голов: 0; победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4.

Достижения 
 «Шахтёр» (Донецк)
 Чемпион Украины (3): 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Украины (4): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Суперкубка Украины: 2021
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2017/18
 Финалист Юношеской лиги УЕФА: 2014/15

Характеристика 
Портал Football.ua дал Николаю следующую характеристику:

Он не обладает серьёзными физическими данными как для современного центрального защитника, но всё равно хорош в борьбе, умеет сыграть головой и обладает приличной скоростью. Понятное дело, некоторые уже готовы назвать его новым Ракицким.

Семья 
Брат Дмитрий тоже профессиональный футболист.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Шахтёр» (Донецк)
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Ворскла»